Ksi eller KSI kan syfta på 

 Ksi – en grekisk bokstav, se Xi (bokstav)
 Ksi (kyrilliska) – en arkaisk kyrillisk bokstav
 KSI – ett underrättelseorgan och en del av den svenska Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, se Kontoret för särskild inhämtning
 KSI (1993–), en engelsk komiker, youtubare, rappare och skådespelare, se Ksiolajidebt
 En tryckenhet kilopound per square inch, lika med 1 000 psi